Veer (vogel), de huidbedekking van vogels
Ganzenveer, een veer waarmee men kan schrijven
Veer (mechanica), een object dat uitgerekt of ingedrukt kan worden als er een kracht op wordt uitgeoefend
de poot van een bril
trekveer, voor het trekken van kabels door leidingen
ontstoppingsveer, voor het ontstoppen van verstopte afvoerbuizen 
Messing-en-groefverbinding, ook wel veer-en-groefverbinding genoemd, een houtverbinding waarvan de "messing" of "veer" een onderdeel is
Muuranker, waarvan een "veer" een onderdeel is
Veerboot of veerpont, een vaartuig dat een verbinding onderhoudt
een alternatieve benaming voor het blad van de varen; zie Veer (varens)
een Rotterdams reders- en koopmansgeslacht, sinds 1937 Anthony Veder Group
Puerh of Veer, een personage uit de mangaserie Dragon Ball
 Veder (muziekgroep), een Nederlands jazzkwartet